Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten Spiele der kanadischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Farblegende:
  grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
  gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
  roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

1924 bis 1926

1957 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019 
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Seit 2020

Länderspielbilanzen 
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der kanadischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Homepage des Kanadischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Kanada

Einzelnachweise 

Kanada
!